La penúltima fou el «Gran Premi AMV», disputat el 6 de setembre a Tona (Osona).

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2009